Ayrton – nome proprio di persona
 Ayrton – brano musicale di Lucio Dalla scritto da Paolo Montevecchi
 Ayrton – personaggio dell'anime Nadia - Il mistero della pietra azzurra
 Ayrton – personaggio dei romanzi di Jules Verne
 William Edward Ayrton – fisico e ingegnere britannico
 Edward Russell Ayrton – egittologo e archeologo inglese